Barr House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Barr House (Amanda, Ohio), NRHP-ID 80002995
 Barr House (Mechanicsburg, Ohio), NRHP-ID 85001876